Тараваль () — французская фамилия.

Известные носители 
 Тараваль, Гийом (1701—1750) — французский и шведский художник-декоратор.
 Тараваль, Юг (1729—1785) — французский художник-декоратор, сын Гийома Тараваля.